Shirakawa bezeichnet:

 Shirakawa (Fukushima), eine Stadt in der japanischen Präfektur Fukushima
 Shirakawa (Han), ein Lehen mit Sitz in Shirakawa (Fukushima)
 Shirakawa-ken (Schreibung: ), eine ehemalige Präfektur in Nordjapan, Nachfolger des Shirakawa-han
 Shirakawa-ken (Schreibung: ), eine ehemalige Präfektur in Südjapan, siehe Präfektur Kumamoto
 Shirakawa-chō (Gifu), eine Stadt in der Präfektur Gifu
 Shirakawa-mura (Gifu), ein Dorf in der Präfektur Gifu
 einen historischen, japanischen Bezirk einschließlich dieses Dorfes mit dem Weltkulturerbe der Historischen Dörfer von Shirakawa-gō und Gokayama
 einen Landkreis in der Provinz Iwaki (früher Mutsu) in der Schreibung , ab 1878 Higashishirakawa-gun (Fukushima)
 einen Landkreis in der Provinz Iwaki (früher Mutsu) in der Schreibung , ab 1878 Nishishirakawa-gun (Fukushima)
 Shirakawa (Kamo), einen Fluss in Japan, Zubringer des Kamo
 (6198) Shirakawa, einen Asteroiden des Hauptgürtels

Shirakawa ist der Familienname folgender Personen:

 Shirakawa (Tennō) (1053–1129), der 72. Tennō von Japan
 Hideki Shirakawa (* 1936), japanischer Chemiker und Nobelpreisträger
 Masaaki Shirakawa (* 1949), japanischer Volkswirt und der 30. Gouverneur der Bank of Japan (BOJ)
 Shirakawa Shizuka (1910–2006), japanischer Orientalist
 Yoshikazu Shirakawa (* 1935), japanischer Fotograf
 Shirakawa Yoshinori (1869–1932), japanischer General und Politiker